Příjmení Rojas [zpravidla rochas] nese více osobností:

 Bernardo de Sandoval y Rojas (1546–1618) – španělský římskokatolický duchovní
 Fernando de Rojas (1465–1541) – kastilský spisovatel
 Gabriel Leiva Rojas (* 1994) – kostarický fotbalový záložník
 Gonzalo Rojas (1916–2011) – chilský spisovatel
 José Rojas (* 1983) – chilský fotbalový obránce
 Roberto Rojas (1955–1991) – peruánský fotbalový obránce
 Yulimar Rojasová (* 1995) – venezuelská atletka

Externí odkazy